Bear Creek, USA kan syfta på:

 Bear Creek (ort i USA, Alabama, Marion County, lat 34,27, long -87,70), 
 Bear Creek (ort i USA, Alaska, Kenai Peninsula Borough, 
 Bear Creek (ort i USA, Kalifornien, Merced County, lat 37,30, long -120,42), 
 Bear Creek (ort i USA, Texas, Hays County), 
 Bear Creek (ort i USA, Wisconsin, Outagamie County, lat 44,53, long -88,73),